Wymore bezeichnet:

 Wymore (Nebraska), Ort im Gage County im US-Bundesstaat Nebraska

Wymore ist der Familienname folgender Personen:
 Patrice Wymore (1926–2014), US-amerikanische Schauspielerin